Santoantoense – abitanti di Santo Antônio de Lisboa
Santoantoense – abitanti di Santo Antônio dos Lopes